Діамантіназавр (Diamantinasaurus matildae) — вид  ящеротазових динозаврів родини Antarctosauridae.

Цей динозавр існував наприкінці Крейдяного періоду (100,5-66 млн років тому). Скам'янілі рештки динозавра знайшли в Австралії у шарі породи, утвореної 93,9 млн років тому згідно з результатами радіовуглецевого датування.

Опис 
Діамантіназавр являв собою досить просунутого для свого часу представника титанозаврів і представлений повною передньою кінцівкою, неповною задньою, тазовими кістками, кількома ребрами. Потужні тазові кістки і ребра свідчать про велику масу цього завропода, передні та задні кінцівки приблизно рівні. Заввишки в холці він був близько 4 метрів, завдовжки — у 15-17 м, а вага вирахована у 15-25 тонн.

Назва 
Родова назва Diamantinasaurus означає «ящер з Діамантіни» на честь річки Діамантіна, поблизу якої і виявив рештки динозавра у 2009 році куратор з геології Квінслендського музею у Брисбені Скотт Гокналл з колегами, які тоді ще знайшли австраловенатора та австрозавра. Видова назва Matildae дана на честь популярної австралійської пісні «Waltzing Matilda», яку написав відомий поет цієї країни Ендрю Бартон Патерсон, відомий за псевдонімом «Банджо» Патерсон, фанатом якого є Скотт Гокналл.

Класифікація 
Кладограма складена на основі робот Карбаділло та Сандера (2014). Згідно ній його відносять до титанозаврів, зокрема до клади Lithostrotia:

Є міркування, що діамантіназавра слід розглядати як приналежного до родини Saltasauridae, з сестринськими відносинами до роду Opisthocoelicaudia, а рід Dongyangosaurus є його наступником в еволюційному ході.

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 2009
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Австралії
Макронарії